Monticello steht für:

 Monticello (Virginia), den Landsitz von Thomas Jefferson bei Charlottesville in Virginia, seit 1987 auf der Liste des UNESCO-Welterbes
 Talsperre Monticello, Talsperre in Kalifornien, USA

Monticelli ist der Name mehrerer Orte
in Italien:

 Granozzo con Monticello, in der Provinz Novara (Piemont)
 Monticello Brianza, in der Provinz Lecco (Lombardei)
 Monticello Conte Otto, in der Provinz Vicenza (Venetien)
 Monticello d’Alba, in der Provinz Cuneo (Piemont)
 Monticello Amiata, Ortsteil von Cinigiano (Toskana)

in den Vereinigten Staaten:
 Monticello (Alabama)
 Monticello (Arkansas)
 Monticello (Florida)
 Monticello (Georgia)
 Monticello (Illinois)
 Monticello (Indiana)
 Monticello (Iowa)
 Monticello (Kansas)
 Monticello (Kentucky)
 Monticello (Lafayette County), Town(ship) im Lafayette County, Wisconsin
 Monticello (Louisiana)
 Monticello (Maine)
 Monticello (Minnesota)
 Monticello (Mississippi)
 Monticello (Missouri)
 Monticello (New Mexico)
 Monticello (New York)
 Monticello (North Carolina)
 Monticello (Ohio)
 Monticello (South Carolina)
 Monticello (Texas)
 Monticello (Utah)
 Monticello (Green County, Wisconsin)
 Monticello Park (Virginia)
 Monticello Village (Virginia)
 Monticello Woods (Virginia)

in weiteren Staaten:

 Monticello (Korsika), Frankreich
 Monticello GR, Schweiz

Berge:

 Cima Monticello, Berg im südlichen Mendelkamm in Italien

Siehe auch:
 Monticelo
 Monticelli